Adão e Eva — primeiros seres humanos, segundo a tradição judaico-cristã

Pessoas
 Adão de Bremen (século XI) —  clérigo e teólogo, um dos mais importantes cronistas e historiadores alemães da Idade Média
 Aidan de Lindisfarne (m. 651) — santo, também conhecido como o Apóstolo da Nortúmbria

Localidades
 Adão (Guarda) — freguesia portuguesa

Obras de arte
 Adão (Pierre de Montreuil) — estátua gótica  originalmente instalada na fachada da Catedral de Notre-Dame de Paris
 Adão (Tullio Lombardo) — estátua criada em Veneza entre 1490 e 1495
 A Criação de Adão — fresco pintado por Michelangelo Buonarotti  que figura no teto da Capela Sistina

Desambiguações de prenomes